Deux navires de l'US Navy ont été nommés USS Nassau :
 l' (porte-avion d'escorte) ;
 l' (Landing Helicopter Assault).

Nassau